Il doppio del torneo di tennis Swedish Ladies Ystad 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kristina Barrois e Lina Stančiūtė che hanno battuto in finale Monique Adamczak e Pemra Özgen 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Monique Adamczak /  Pemra Özgen (finale)
 Danka Kovinić /  Ilona Kramen' (semifinali)

 Melanie Klaffner /  Nicole Rottmann (semifinali)
 Kristina Barrois /  Lina Stančiūtė (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swedish Ladies Ystad 2013